Betini (Makwanpur)
 Betini (Okhaldhunga)

Zobacz też